Џим Куријер је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6-2, 6-1, 2-6, 7-5.

Носиоци 

  Џим Куријер (победник)
  Стефан Едберг (финалиста)
  Пит Сампрас (полуфиналиста)
  Борис Бекер (прво коло)
  Горан Иванишевић (повукао се због повреде)
  Мајкл Ченг (друго коло)
  Петр Корда (четвртфинале)
  Иван Лендл (прво коло)

<ol start=9>
 Рихард Крајичек (друго коло)
 Вејн Фереира (четврто коло)
 Ги Форже (четвртфинале)
 Карлос Коста (треће коло)
 Маливај Вошингтон (четврто коло)
 Михаел Штих (полуфинале)
 Серђи Бругера (четврто коло)
 Александар Волков (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1993.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1993.